Соревнования по дзюдо в одиночном разряде в весе свыше 100 кг среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля 2013 года в Казани, Россия.

Медалисты

Результаты

Финальные раунды

Утешительные раунды

Турнир за 3-е место A

Турнир за 3-е место B

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2 

Дзюдо на летней Универсиаде 2013